Tukang Besi steht für:

 Tukang Besi, eine indonesische Inselgruppe
 Binongko (Sprache) (auch Tukang Besi), eine Sprache auf diesen Inseln